16-й чемпионат СССР по русским шашкам проводился в Кишинёве с 6 по 30 мая 1954 года по круговой системе.

Чемпионом страны второй раз стал Валентин Абаулин. Второе место занял Исер Куперман.

Турнирная таблица 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Кишинёве
1954 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1950-е годы в Молдавии
Май 1954 года
Шашки в Молдавии